Caitanya Mahaprabhu (Mahaprabhu significa "o grande mestre") apareceu em Bengala, Índia, em 1486 e viveu apenas quarenta e oito anos; contudo, iniciou uma revolução na consciência espiritual que afetou profundamente a vida de milhões de pessoas.

Célebre como um grandioso santo mesmo na juventude, Caitanya Mahaprabhu deixou família e amigos aos vinte e quatro anos para ensinar a esquecida essência da milenar sabedoria védica em toda a Índia. Embora fosse um místico renunciado, Caitanya Mahaprabhu ensinou como se pode agir com consciência espiritual mesmo dentro do lar, do serviço e dos assuntos sociais.

Dessa maneira, Seus ensinamentos, embora intemporais, possuem especial relevância para o mundo contemporâneo.  Ele ensinou um processo prático que todos podem executar para sentir diretamente o êxtase do amor puro por Deus, por meio do cantar de Seus Santos Nomes ("Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare"). Iniciado por Isvara Puri, é a personalidade central doPancha Tattva, as cinco Verdades essenciais.

Caitanya Mahaprabhu é, segundo seus seguidores, a reencarnação da Suprema Personalidade de Deus Sri Krishna que veio como um devoto para nos ensinar as práticas da Bhakti Yoga, que é o serviço devocional a Deus.

Seus ensinamentos até hoje são executados em todo mundo pelos Vaishnavas, mais conhecidos como "Hare Krishnas", os quais são devotos que se reúnem para cantar as glórias dos Santos Nomes, estudar os livros sagrados (os Vedas) e comer "prasada" (comidas santificadas por Deus).
Mahaprabhu, Caitanya
Iogues

it:Caitanya Mahaprabhu